Le tournoi de tennis de Brisbane est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2012, classée en catégorie Premier, se dispute du  au .

Kaia Kanepi remporte le simple dames. En finale, elle bat Daniela Hantuchová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Nuria Llagostera Vives et Arantxa Parra Santonja.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brisbane
 Saison 2012 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2012
Brisbane
Tennis en Australie en 2012
Tennis en janvier 2012